Kun Bertalan (1817–1910) püspök
 Kun Bertalan (1999) labdarúgó
 Kun Bertalan (?) Balkány polgármestere 1990–1996 között